Le stade David Ordoñez Bardales est un stade de football situé à Zacapa au Guatemala d'une capacité de  personnes.

Le club Deportivo Zacapa y joue.

Équipement sportif achevé en 1951
Stade de football au Guatemala
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Département de Zacapa